Шаталовка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области, центр Шаталовской сельской территории.

История 
Первым поселенцем был человек по фамилии Овчаров, который построил себе избу и остался здесь жить. С течением времени стали приходить сюда и другие поселенцы — боярские дети и служилые люди из Тульской и других губерний, которые несли пограничную службу между Корочей и Новым Осколом в середине XVII века. Все они поселились вблизи Овчарова и положили начало основанию села Потудань.

Первым помещиком поселившимся в здешних местах стал Афанасий Петрович Шаталов. Его имя и дало селу название — Шаталовка.

В 1838 году на средства помещика штабс-капитана Федора Семеновича Харкевича был построен Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был трёхпрестольным — Рождества Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и Георгия Победоносца.

Советский период 

С 10 по 15 января 1918 года в Нижнедевицке проходил крестьянский съезд, где была принята резолюция об установлении Советской власти на местах. В этот период были организованы волостной и сельский Советы в Шаталовке. Представителем села в уезде был Анисимов Егор Павлович. Председателем Шаталовского волисполкома был Бондаренко Василий Тихонович. После установления Советской власти проводилась конфискация помещичьих земель и собственности.

В 1919 году Шаталовку дважды занимали войска белых генералов (А.Г. Шкуро и А.И. Деникина).

В 1922 году в селе появилась комсомольская организация. В 1923 году открылась начальная школа в хуторе Луганка. В селе действовали клуб, читальня, библиотека. В 1925 году был построен первый магазин потребкооперации (продмаг).

С 1925 года Шаталовка была центром Шаталовской волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии. В 1928 году село стало центром Шаталовского района Центрально-Чернозёмной области.

1 сентября 1928 года открылась Шаталовская школа крестьянской молодёжи. В том же году в Шаталовке появилось электричество. В 1932 году в селе появились первые радиоточки.

В 1928 году Шаталовка стала центром Шаталовского района Центрально-Чернозёмной области.

Осенью 1929 года началась коллективизация сельского хозяйства. В 1931 году организована Шаталовская МТС.

В 1937 году впервые проводились выборы в Верховный Совет СССР. Депутатом в Верховный Совет СССР была избрана трактористка Д.Г. Цыганкова. Депутатом в Верховный Совет РСФСР был избран тракторист С.Ф. Крынин.

В селе был открыт аэродром, осуществлялось автобусное движение Шаталовка — Старый Оскол. Построены здания райисполкома, больницы, суда, прокуратуры, столовой,которые были разрушены во время Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война 
С 5 июля 1942 года по 19 января 1943 года Шаталовка была оккупирована немецкими войсками. В конце января 1943 года в здании Шаталовской средней школы временно находился военно-передвижной госпиталь № 11-62. Всего в госпитале скончалось 360 раненых, которые были захоронены в братской могиле рядом с госпиталем.

В село после войны не вернулось 256 жителей, павших на полях сражения.

Послевоенный период 
В 1946 году проводились выборы в Верховный Совет СССР. В 1947 году — в Верховный Совет РСФСР. В 1948 году — в местные Советы. Депутатом в Верховный Совет СССР был избран профессор медицины Русанов.

В 1956 году было построено новое здание Шаталовской средней школы.

В том же году колхоз села был переименован и стал называться «Родина». За получение высокого урожая председатель колхоза С.Ф. Крынин и бригадир Т.И. Крынин были награждены орденами Ленина.

Тогда же в селе была открыта районная ветеринарная лечебница. В конце 50-х годов открылась инкубаторско-птицеводческая станция. В 1958 году «Сельхозтехника» передала в пользование колхозам тракторы и автомашины.

С 1959—1970 года председателем колхоза «Родина» работал Синдецкий Василий Иванович. Хозяйство вышло на первое место по работе в районе и стало миллионером. В колхозе были построены каменные здания для осота, баня, здание правления, гараж, склад зерна.

В 1962 году, в связи с административными преобразованиями, село Шаталовка вошло в состав Старооскольского района Белгородской области. Здание райкома и райисполкома отдали под больницу и поликлинику.

В 1964 году через Шаталовку прошла высоковольтная электролиния от Воронежской атомной станции.

В конце 1979 года открылось новое здание библиотеки. В то же время был построен двухэтажный дом для учителей, Дом связи, тепловые мастерские для механизаторов, внутрихозяйственные дороги к фермам и производственным участкам, проложен водопровод по хутору Гринёвка, по улицам нового посёлка «Садовый».

В 1988 году сдана в эксплуатацию новая средняя школа.

В 1990 году был открыт памятник односельчанам, погибшим в сражениях против немецко-фашистских захватчиков.

В 1990 году было реконструировано здание бывшей средней школы под детский сад на 140 мест. В этом же году началась газификация села.

Постсоветский период 
В 1992 году в селе началась работа по строительству нового Дома культуры. Начались работы по восстановлению храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1993 году было организовано Шаталовское отделение милиции.

С 2000 года главой администрации Шаталовского сельского совета стал В.Н. Шабельников. По его инициативе был открыт дом культуры, запущена в действие поликлиника, сделан капитальный ремонт детского сада, проложен водопровод по хутору Луганка.

В 2012 году был открыт восстановленный Храм Пресвятой Богородицы.

Население

Известные жители и уроженцы 
 Сапронова, Ульяна Ильинична (1905—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Ионафан (Елецких) (род. 30 января 1949) — архиерей Украинской православной Церкви, митрополит.
 Черникова, Алевтина Анатольевна (род. 1966) - ректор НИТУ «МИСиС»

Литература 

 Толстых В. Е. Краткая история села Шаталовка. Рукопись, 1977. ШКМ. КП № 37.
 Тройно Ф. П. Историко-краеведческий сборник. — Белгород.: Истоки, 1992.
 Иванов В. И. Родные мотивы — Ст. О.: ТНТ, 2004. С. 320.
 Жиляева А. Ф. Сапронова Н. М. Воспоминания. Рукопись, ШКМ. КП № 45-46.
 Толстых Н. Н. Развитие народного образования на территории Шаталовского сельского Совета. Рукопись, 1975. ШКМ. КП № 24.

Примечания

Ссылки 
 Шаталовка // Летопись населённых пунктов Старооскольского городского округа — С. 207
 ШАТАЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ на сайте Старооскольского городского округа

Населённые пункты Старооскольского городского округа